Bouafle, Yvelines
 Bouaflé